Мент — друг Одіссея
 Момент (час)
 Мент — зневажливо про міліціянта, поліціянта

Джерела